Vallby socken kan syfta på:

 Vallby socken, Skåne
 Vallby socken, Södermanland
 Vallby socken, Uppland